Caledonia kan syfta på:

 Caledonia – latin och engelska för romerska rikets namn på det som idag är Skottland, se Kaledonien
 Caledonia (hjulångare) – Danmarks första hjulångare

Geografi

USA 

 Caledonia, Missouri, ort, Washington County, 
 Caledonia, Mississippi, ort, Lowndes County, 
 Caledonia, Illinois, ort, Boone County, 
 Caledonia, Michigan, ort, Kent County, 
 Caledonia, Minnesota, countyhuvudort, Houston County, 
 Caledonia, New York, ort, Livingston County, 
 Caledonia, Ohio, ort, Marion County, 
 Caledonia, Wisconsin, ort, Racine County, 

Robotskapade USAförgreningar